Sungor peut désigner :
 les Sungor, une population établie au Soudan et au Tchad
 le sungor, une langue nilo-saharienne